Імператор Кейко
 Мацуї Кейко
 Кейко (косатка)
 8725 Кейко
 Кавакамі Кейко